

Patronyme 

 Émile Vézin (1803-1867), homme politique français
 François Vezin, professeur de philosophie français
 Jean Vezin (1933-2020), historien médiéviste français
 Frederick Vezin (1859-1933), peintre allemand
 Famille de Vezin d'Orincourt, famille différente de la famille de Lévézou de Vézins qui, elle, appartient à la noblesse française subsistante

Toponyme 
 Vezin, section de la ville belge d'Andenne en Région wallonne
 Vezin-le-Coquet, commune française d'Ille-et-Vilaine
 Charency-Vezin, commune française de Meurthe-et-Moselle

Voir aussi 
 Grandvezin

Homonymie de toponyme